Сильваши:
 Сильваши, Миклош (1925—1969) — венгерский борец греко-римского стиля.
 Сильваши, Эрик (род. 1994) — венгерский борец греко-римского стиля.